Есюнин:

 Есюнин, Сергей Леонидович (род. 1960) — российский арахнолог, зоолог.
 Есюнин, Сергей Николаевич (род. 1968) — советский и украинский историк, краевед и журналист.